Кропоткин е руско фамилно име. Производните наименования са свързани предимно с революционера Пьотър Кропоткин. Може да се отнася за някое от следните понятия.

Хора 
 Кропоткини – руски княжески род
 Дмитрий Кропоткин (1836–1879) – руски княз, харковски генерал-губернатор
 Дмитрий Кропоткин (1867–1935) – руски военачалник, генерал-майор
 Пьотър Кропоткин (1842–1921) – руски революционер, анархист, географ, писател
 Пьотър Кропоткин (1910–1996) – руски геолог и геофизик, академик

Топоними 
 Кропоткин – град в Русия, Краснодарски край
 Кропоткин – селище от градски тип в Русия, Иркутска област
 Кропоткин – планински хребет в Русия, Иркутска област
 „Кропоткинская“ – метростанция в Москва

Руски фамилни имена